2 miejscowości w Polsce: 
 Chrosno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Chrosno – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Łanięta